Агресія ( — напад):
 Агресія — інстинктивна індивідуальна поведінка тварин, що виражається в нападі або загрозі нападу на особин свого (рідше чужого) виду, викликана страхом, люттю тощо.
 Агресивна поведінка — мотивована деструктивна поведінка, що суперечить нормам співіснування людей, що завдає шкоди об'єктам нападу та приносить фізичний або моральний збиток людям або викликає у них психологічний дискомфорт.
 Агресія (політика) — поняття сучасного міжнародного права, яке охоплює будь-яке незаконне, з точки зору Статуту ООН, застосування сили однією державою проти територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави.
 Агресія (група) — музичний гурт, що виступає в стилі хард-рок.
 Агресія (книжка) — книжка австрійського вченого та письменника Конрада Лоренца (1903--1989)

Примітки

Література
 Агресія //